Anselmo Govi (1893-1953) – pittore e decoratore italiano
Gilberto Govi (1826-1889) – fisico, politico e patriota italiano
Gilberto Govi (1885-1966) – attore italiano